Milon ist der Name folgender Personen:

 Milon von Kroton (lateinisch Milo; um 555–nach 510 v. Chr.), griechischer Ringkämpfer 

 Milon IV. (Bar-sur-Seine) († 1219), Graf von Bar-sur-Seine
 Milon de Nanteuil († 1234), Bischof von Beauvais 

Milon ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Milon (* 1982), rumänische Badmintonspielerin
 Habibur Rahman Milon (1935–2015), bangladeschischer Journalist
 Louis Milon (1766–1845), französischer Tänzer, Choreograf und Pantomime
 Philippe Milon (1908–1993), französischer Naturforscher und Offizier

Siehe auch:
 Millon